Arachnotheca är ett släkte av svampar. Arachnotheca ingår i ordningen Onygenales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Arachnotheca